

Sigle 
 Adenosina difosfato
 Aeroporti di Puglia – società per azioni che gestisce i principali aeroporti della Puglia: Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie
 Groupe ADP – società che gestisce gli aeroporti di Parigi-Roissy, Parigi-Orly e Parigi-Le Bourget
 Arenarie di Pirri – in provincia di Cagliari, sintema stratigrafico della Sardegna
 Alliance Démocratique des Peuples – (Zaire)
 ADP – Automatic Data Processing (Azienda)

Codici 
 ADP – vecchio codice valutario ISO 4217 della Peseta Andorrana (o Peseta spagnola circolante in Andorra) (sostituito dall'Euro)